Högl  heißen folgende geographischen Objekte:
 Högl (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Högl (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Högl (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Högl (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Högl (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
sowie:
 Högl (Chiemgauer Alpen), Höhenrücken nördlich von Bad Reichenhall
 Sender Högl, bei Bad Reichenhall
 Weingut Högl, in der Wachau

Högl ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Högl (1789–1865), Stadt-Baumeister in Wien
 Eduard Högl (1875–1939), NSDAP-Mitglied und Präsident des oldenburgischen Oberlandesgerichtes
 Elias Hügel (1681–1755), kaiserlicher Hof-Steinmetzmeister, Kirchenbaumeister, Richter in Kaisersteinbruch
 Eva Högl (* 1969), deutsche Politikerin (SPD), Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
 Franz Högl (1769–1859), deutscher Bildhauer
 Georg Andreas Högl (1714–1787), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer, Obervorsteher der Wiener Bauhütte
 Hans Högl (* 1942), österreichischer Medien- und Bildungssoziologe, Professor und Publizist
 Johann Högl (1783–18??), Wiener Stadt-Steinmetzmeister und Bildhauer, Obervorsteher der Wiener Bauhütte
 Johann Caspar Högl (1702–1776), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer, Bürgermeister von Eggenburg
 Johann Gallus Hügel (1664–1719), deutscher Steinmetzmeister und Bildhauer
 Johann Georg Högl (1706–1748), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Johann Philipp Högl (1755–1800), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer, Obervorsteher der Wiener Bauhütte
 Jörg Högl (* 1964), deutscher Architekt
 Joseph Högl (1741–1780), österreichisch-polnischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Martin Högl (* ?), Wissenschaftler auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre
 Peter Högl (1897–1945), deutscher SS-Obersturmführer und Kriminaldirektor des Reichssicherheitsdienstes
 Petra Högl (* 1971), deutsche Politikerin (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtags
 Trix Haussmann-Högl (* 1933), Schweizer Innenarchitektin

Siehe auch:
 Högel
 Höglmühle
 Hoegel
 Hügel